Osoby:
 John Crowley – amerykański pisarz fantasy
 Aleister Crowley – XX-wieczny okultysta
 Anthony Crowley – fikcyjny demon z książki Dobry omen, którego nazwisko pochodzi od powyższego

Instytucje:
 Crowley Data Poland – dawny operator telekomunikacyjny
 Crowley Foods – producent żywności z siedzibą w Binghamton, w USA
 Crowley Maritime Corporation – firma logistyczna z siedzibą w Oakland, w Kalifornii

Miejscowości w USA:
 Crowley – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Crowley
 Crowley – miasto w stanie Luizjana, w parafii Acadia
 Crowley – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Tarrant

Gminy w USA:
 Crowley (ang. Crowley Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Greene

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Crowley (ang. Crowley County) – hrabstwo w stanie Kolorado